Супруга:
 Супруга — жена.
 «Супруга» — рассказ А. П. Чехова.
 «Супруга» — фильм 1989 года.

См. также 
 Супруг
 Супруги